Station Roma Termini, het belangrijkste spoorwegstation in de Italiaanse hoofdstad Rome
Stazione Termini (film), een Italiaanse dramafilm uit 1953 onder regie van Vittorio De Sica